De negentiende etappe van de Ronde van Spanje werd verreden op 9 september 2011. Het was een heuvelachtige rit van Noja naar Bilbao die werd verreden over  158,5  kilometer.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

19
Sport in Bilbao